Termenul „Xenia” se poate referi la:

prenume feminin (), ziua onomastică este sărbătorită la 24 ianuarie
Sf. Xenia
Nume de persoane
Xenia Suhinova, fostă Miss World în anul  2008

Denumiri geografice
Xenia, Illinois, localitate în statul ,  SUA
Xenia, Ohio, localitate în statul , SUA

Vezi și
Listă de zile onomastice

Prenume feminine